Chevêchette un nom vernaculaire désignant des petites chouettes ou chevêches, des rapaces qui font tous partie de la famille des Strigidés. Ce terme a été repris par la suite pour former le nom normalisé de plusieurs espèces d'oiseaux, réparties dans trois genres : Glaucidium, Micrathene et Xenoglaux. Ainsi l'espèce Glaucidium passerinum, traditionnellement nommée chouette chevêchette en français, a désormais pour nom normalisé Chevêchette d'Europe.

Liste des noms normalisés d'espèces 
D'après la classification de référence (version 2.2, 2009) du Congrès ornithologique international et le CINFO (ordre alphabétique) :
 Chevêchette à collier – Glaucidium brodiei
 Chevêchette à dos marron – Glaucidium castanonotum
 Chevêchette à pieds jaunes – Glaucidium tephronotum
 Chevêchette à queue barrée – Glaucidium sjostedti
 Chevêchette à tête grise – Glaucidium griseiceps
 Chevêchette australe – Glaucidium nana
 Chevêchette brune – Glaucidium brasilianum
 Chevêchette cabouré – Glaucidium minutissimum
 Chevêchette cuculoïde – Glaucidium cuculoides
 Chevêchette d'Amazonie – Glaucidium hardyi
 Chevêchette d'Europe – Glaucidium passerinum
 Chevêchette de Cuba – Glaucidium siju
 Chevêchette de jungle – Glaucidium radiatum
 Chevêchette de Parker – Glaucidium parkeri
 Chevêchette des Andes – Glaucidium jardinii
 Chevêchette des Moore – Glaucidium mooreorum
 Chevêchette des nuages – Glaucidium nubicola
 Chevêchette des Rocheuses – Glaucidium californicum
 Chevêchette des saguaros – Micrathene whitneyi
 Chevêchette des yungas – Glaucidium bolivianum
 Chevêchette du Cap – Glaucidium capense
 Chevêchette du Colima – Glaucidium palmarum
 Chevêchette du Costa Rica – Glaucidium costaricanum
 Chevêchette du Graben – Glaucidium albertinum
 Chevêchette du Guatemala - Glaucidium cobanense 
 Chevêchette du Pérou – Glaucidium peruanum
 Chevêchette du Tamaulipas – Glaucidium sanchezi
 Chevêchette naine – Glaucidium gnoma
 Chevêchette nimbée – Xenoglaux loweryi
 Chevêchette perlée – Glaucidium perlatum
 Chevêchette spadicée – Glaucidium castanopterum

Noms divers 
Liste alphabétique de noms vernaculaires ou de noms vulgaires, non retenus par la CINFO, dont l’usage est attesté. Plusieurs noms désignent donc parfois la même espèce.

 Chevêchette barrée - voir Chevêchette cuculoïde et Chevêchette du Cap
 Chevêchette cingalaise - voir Chevêchette à dos marron
 Chevêchette d'Albertine - voir Chevêchette du Graben
 Chevêchette d'Amérique du Nord - voir Chevêchette des Rocheuses
 Chevêchette d'Équateur - voir Chevêchette des nuages
 Chevêchette de Californie - voir Chevêchette des Rocheuses
 Chevêchette de Java - voir Chevêchette spadicée
 Chevêchette de Patagonie - voir Chevêchette australe
 Chevêchette de Pernambuco - voir Chevêchette des Moore
 Chevêchette de Prigogine - voir Chevêchette du Graben
 Chevêchette de Sri Lanka - voir Chevêchette à dos marron
 Chevêchette de l'Amazone - voir Chevêchette d'Amazonie
 Chevêchette de la forêt pluviale - voir Chevêchette des nuages
 Chevêchette des montagnes - voir Chevêchette naine
 Chevêchette elfe - voir Chevêchette des saguaros
 Chevêchette siju - voir Chevêchette de Cuba
 Chevêchette subtropicale - voir Chevêchette de Parker
 Chevêchette à poitrine barrée - voir Chevêchette du Cap
 Chouette chevêchette - voir Chevêchette d'Europe

Notes et références 

Nom d'oiseau ambigu